Die Thailand Open 2019 im Badminton fanden vom 30. Juli bis zum 4. August 2019 im Indoor Stadium Huamark in Bangkok statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (zurückgezogen)
 Shi Yuqi (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (Champion)
 Chen Long (1. Runde)
 Srikanth Kidambi (2. Runde)
 Kenta Nishimoto (Viertelfinale)
 Kanta Tsuneyama (Halbfinale)
 Sameer Verma (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (Champion)
 Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
 Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
 P. V. Sindhu (zurückgezogen)
 He Bingjiao (2. Runde)
 Ratchanok Intanon (Finale)
 Saina Nehwal (2. Runde)
 Sung Ji-hyun (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Finale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (1. Runde)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Halbfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (2. Runde)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (zurückgezogen)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Halbfinale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Champions)
 Du Yue / Li Yinhui (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (zurückgezogen)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Champions)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Finale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (2. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Badminton 2019